Ronald Snijders (musicus) (1951), een Nederlands musicus en schrijver van Surinaamse afkomst
Ronald Snijders (schrijver) (1975), een Nederlands schrijver, tv-presentator en komiek